Helgesson ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Helgesson (1900–1986), schwedischer Fußballspieler
 Joshi Helgesson (* 1993), schwedische Eiskunstläuferin 
 Mats Helgesson (* 1964), schwedischer Brigadegeneral
 Therese Islas Helgesson (* 1983), schwedische Handballspielerin 
 Tommie Mike Christer Helgesson (* 1968), schwedischer Multiinstrumentalist und Sänger, siehe Snowy Shaw
 Viktoria Helgesson (* 1988), schwedische Eiskunstläuferin